La Route nationale 586 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 586 en France
 Route nationale 586 en Belgique